Az alábbi családfa az kazáni kánok családi kapcsolatait próbálja bemutatni. Két kán a krími kánok közül, három az asztrahányi kánok közül, egy pedig a szibir kánok közül származott.

Kapcsolódó szócikkek 
Kazáni kánok listája

Uralkodói családfák